Westling est un patronyme porté notamment par :

 Daniel Westling (1973-), mari de la princesse héritière Victoria de Suède, duchesse de Västergötland ;
 Georg Westling (1879-1930), skipper finlandais.